El Mezquital kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Mezquital, Santiago de Anaya, 
 El Mezquital, San Salvador, 
 El Mezquital, San Luis Potosí, Santa Catarina, 
 El Mezquital, San Diego de la Unión, 
 El Mezquital, Dolores Hidalgo, 
 El Mezquital, Atarjea, 

Robotskapade Mexikoförgreningar